PABPC5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 382 амінокислот, а молекулярна маса — 43 331.

Білок має сайт для зв'язування з РНК. 
Локалізований у цитоплазмі, мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки